

Geografia 
 Francia
 Fontainebleau – comune della Senna e Marna

 Stati Uniti d'America
 Fontainebleau – census-designated place della Contea di Miami-Dade, Florida
 Fontainebleau – quartiere di New Orleans, Louisiana

Musica 
 Fontainebleau – album di Tadd Dameron del 1956

Altro 
 Castello di Fontainebleau – residenza reale francese sita nell'omonima località
 Foresta di Fontainebleau – complesso boschivo dell'omonima località
 Racing Club du Pays de Fontainebleau – squadra di calcio dell'omonima località